Бори́с Миха́йлович Злоби́нский (1903 — 1977) — советский ученый. Работал в Московском институте стали и сплавов (МИСиС). Внес основной вклад в становление кафедры «Охрана труда», созданной в 1945 году. Борис Михайлович Злобинский руководил кафедрой до 1972 года. Им подготовлен и издан ряд учебников для студентов металлургических вузов и специальностей, в том числе «Основы техники безопасности» (1956) и «Охрана труда в металлургии» (1975). Книга Злобинского Б. М. «Безопасность работ с радиоактивными веществами», выпущенная Металлургиздатом в 1958 году, рекомендовалась работникам по технике безопасности и лицам, работающими с радиоактивными изотопами. В период, с 1964 по 1971 год, под его редакцией выпущен четырехтомный справочник «Безопасность труда на производстве». Б. М. Злобинский заложил основные научные направления кафедры: разработка малошумных металлических материалов с целью снижения шума на производстве, исследования воспламеняемости порошков ряда цветных металлов и их сплавов с кремнием, пожаровзрывобезопасность в металлургии. Из его школы вышло много блестящих ученых.

В 2003 году в МИСиС прошла VII международная научно-практическая конференция по пожаровзрывобезопасности металлургического производства, посвященная 100-летию со дня рождения проф. Б. М. Злобинского.

Книги 
 "Основы техники безопасности" Злобинский Б.М., Учебник для спец.ВУЗов, Москва, "Металлургия", 220 с., 1956 г.
 "Безопасность работ с радиоактивными веществами" Злобинский Б.М., Москва, "Металлургиздат", 228 с., 1958 г.
 "Основы техники безопасности и противопожарной техники" Злобинский Б.М., Учебник для спец.ВУЗов, Изд. 2-е, доп. и перераб., Москва, "Металлургия", 336 с., 1965 г.
 "Охрана труда в металлургии" Злобинский Б.М., Учебник для спец.ВУЗов, Москва, "Металлургия", 460 с., 1968 г. 
 "Безопасность труда на производстве" Справочное пособие под ред. Злобинского Б.М., Москва, "Металлургия", 688 с., 1969 г.
 "Защитные устройства" Справочное пособие под ред. Злобинского Б.М., Москва, "Металлургия", 455 с., 1971 г.
 "Воспламеняемость и токсичность металлов и сплавов" Злобинский Б.М., Злобинский В.Б. Москва, "Металлургия", 264 с., 1972 г.
 "Борьба с шумом в черной металлургии" Злобинский Б.М., Дрейман Н.И., Климов Ю.А., Пименов Е.С., Киев, "Техника", 198 с., 1973 г.
 "Охрана труда в металлургии" Злобинский Б.М., Учебник для спец.ВУЗов, 2-е изд., перераб. и доп., Москва, "Металлургия", 535 с., 1975 г.
 "Исследования и испытания" под ред. Злобинского Б.М., 2-е изд., перераб. и доп., Москва, "Металлургия", 400 с., 1976 г.

Примечания

Ссылки 
  История Кафедры техносферной безопасности на сайте МИСиС
  ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА «НАУЧНОЕ НАСЛЕДИЕ РОССИИ»
 [sun.tsu.ru/mminfo/2020/000462771/1945/1945_025.pdf ОТКЗ] 

Учёные СССР
Преподаватели МИСиСа
Учёные МИСиС